

Лучшие песни года (ритм-энд-блюз, рок-н-ролл) 
 «That's All Right» (Элвис Пресли)
 «Shake Rattle & Roll» (Биг Джо Тёрнер)
 «Earth Angel» (The Penguins)
 «Rock Around the Clock» (Билл Хейли)

Выпущенные альбомы 
 I Love Paris (Мишель Легран)
 Le feutre taupe (Шарль Азнавур)
 Sur ma vie (Шарль Азнавур)
 Louis Armstrong Plays W.C. Handy (Луи Армстронг)
 Songs For Young Loves (Фрэнк Синатра)
 Swing Easy (Фрэнк Синатра)

Родились

Январь 
 2 января —  (ум. ) — американский музыкант, вокалист и гитарист группы Parliament-Funkadelic
 13 января
 Алексей Глызин — советский и российский эстрадный певец
 Тревор Рэбин — южноафриканский музыкант и композитор, гитарист группы Yes
 18 января — Константин Шаров (ум. ) — советский и белорусский клавесинист и органист
 28 января — Хайме Гарса (ум. ) — мексиканский актёр и певец

Февраль 
 1 февраля —  (ум. ) — американский музыкант и продюсер, вокалист и клавишник группы Parliament-Funkadelic
 5 февраля — Клифф Мартинес — американский музыкант и композитор, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers
 7 февраля — Дитер Болен —  немецкий музыкант, автор песен, музыкальный продюсер и певец, основатель и участник группы Modern Talking, лидер группы Blue System
 24 февраля — Абдухолик Суфиев (ум. ) — советский и таджикский певец и актёр
 27 февраля — Нил Шон — американский музыкант, гитарист группы Journey

Март 
 3 марта — Андрей Мисин — российский композитор и автор песен
 4 марта — Борис Моисеев (ум. ) — советский и российский певец, танцовщик и хореограф
 16 марта — Нэнси Уилсон — американская певица, музыкант и автор песен, гитаристка группы Heart
 20 марта —  (ум. ) — американский певец, автор песен и пианист
 31 марта — Лайма Вайкуле — советская и латвийская эстрадная певица

Апрель 
 13 апреля —  — американский музыкант, клавишник и автор песен группы Blondie

Май 
 1 мая — Юро Метшк (ум. ) — немецкий композитор
 6 мая — Михаил Файнзильберг (ум. ) — советский и российский музыкант, певец, композитор и аранжировщик, основатель и барабанщик группы «Круг»
 17 мая —  (ум. ) — бразильский музыкант, дирижёр и композитор
 19 мая — Фил Радд — австралийский музыкант, барабанщик группы AC/DC
 21 мая — Конысбай Абил (ум. ) — советский и казахский акын, айтыскер, сатирик, композитор и журналист

Июнь 
 9 июня —  (ум. ) — валлийский рок-музыкант, гитарист группы UFO
 16 июня — Сергей Курёхин (ум. ) — советский и российский музыкант-авангардист и композитор
 19 июня — Лу Перлман (ум. ) — американский музыкальный продюсер
 20 июня — Майкл Энтони — американский музыкант, басист группы Van Halen
 22 июня — Анжелика Ионатос (ум. ) — греческая певица, гитаристка и композитор

Июль 
 12 июля — Пётр Вандиловский (ум. ) — советский и белорусский дирижёр и музыкальный педагог

Август 
 2 августа — Мадина Ералиева (ум. ) — советская и казахская певица
 9 августа —  — британский музыкант, барабанщик группы Elvis Costello & the Attractions
 17 августа — Эрик Джонсон — американский гитарист
 21 августа — Стив Смит — американский музыкант, барабанщик группы Journey
 25 августа
 Элвис Костелло — британский певец, музыкант и автор песен, лидер группы Elvis Costello & the Attractions
 Щербан Никифор — румынский композитор, виолончелист, музыковед и музыкальный педагог

Сентябрь 
 21 сентября — Фил Тейлор (ум. ) — британский рок-музыкант, барабанщик группы Motörhead
 22 сентября — Рустэм Асанбаев (ум. ) — советский и российский музыкант и автор песен, гитарист группы «ДДТ»

Октябрь 
 3 октября — Стиви Рэй Вон (ум. ) — американский музыкант, певец, автор песен и продюсер, гитарист и фронтмен группы Double Trouble
 10 октября — Дэвид Ли Рот — американский певец и музыкант, вокалист группы Van Halen

Ноябрь 
 3 ноября — Адам Ант — британский рок-музыкант и певец, фронтмен группы Adam and the Ants
 7 ноября —  (ум. ) — парагвайский композитор и музыкант
 24 ноября —  — американский музыкант, барабанщик группы Blondie

Декабрь 
 10 декабря — Том Койн (ум. ) — американский музыкальный мастеринг-инженер
 11 декабря — Джермейн Джексон — американский певец и музыкант, вокалист и бас-гитарист группы The Jackson 5
 25 декабря — Энни Леннокс — шотландская певица и автор песен, вокалистка группы Eurythmics

Скончались 
 7 февраля — Ян Адам Маклякевич (54) — польский композитор, органист, хоровой дирижёр, музыкальный критик и педагог
 19 мая — Чарлз Айвз (79) — американский композитор и органист
 17 июня —  (33) — американский музыкант, гитарист группы Bill Haley & His Comets
 16 июля — Пётр Лещенко (56) — русский эстрадный певец
 27 июля — Диран Алексанян (73) — французский и американский виолончелист и музыкальный педагог армянского происхождения
 10 сентября — Петер Андерс (46) — немецкий оперный певец (тенор)
 5 октября — Флор Алпертс (78) — бельгийский дирижёр и композитор
 27 октября — Франко Альфано (79) — итальянский композитор, пианист и музыкальный педагог
 24 ноября — Виктор Абаза (81) — русский и французский балалаечник и композитор
 31 декабря — Петер ван Анрой (75) — нидерландский композитор и дирижёр

См. также